Il singolare del torneo di tennis Livingston Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Mike Leach 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Tim Mayotte (primo turno)
 Brad Gilbert (finale)
 Paul Annacone (secondo turno)
 Matt Anger (secondo turno)

 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Brian Teacher (primo turno)
 Greg Holmes (quarti di finale)
 Bud Schultz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Livingston Open 1986